Fundulopanchax — род пресноводных лучепёрых рыб из семейства нотобранхиевых (Nothobranchiidae) отряда карпозубообразных. Обитают в пресноводных ручьях и озёрах вблизи побережья Западной Африки. Все виды рода ранее относили к роду Aphyosemion за исключением Fundulopanchax avichang, Fundulopanchax gresensi и Fundulopanchax kamdemi, которые были описаны уже после ревизии рода Aphyosemion.

Этимология 
Название «Fundulopanchax» происходит от названий двух других родов карпозубообразных: рода Fundulus, в который изначально был помещён типовой вид (Fundulus gularis), и Panchax, так как этот род занимает некое промежуточное положение между Fundulus и Aplocheilus.

Классификация 
Известно 29 видов:

Примечания 

Нотобранхиевые